Název Srbický potok má více vodních toků:

 Srbický potok (přítok Konopišťského potoka) – levostranný přítok  Konopišťského potoka v okrese Benešov
 Srbický potok (přítok Mochtínského potoka) – levostranný přítok Mochtínského potoka v okrese Klatovy
 Srbický potok (přítok Radbuzy) – pravostranný přítok Radbuzy v okrese Domažlice